Il singolare  del Morocco Tennis Tour Kenitra 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dominic Thiem ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili che si è ritirato sul punteggio di 7–6(7–4), 5–1.

Teste di serie

  Tejmuraz Gabašvili (Final, ritiro)
  Dominic Thiem (Campione)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  David Guez (secondo turno)

  Lucas Pouille (ritiro)
  Cedrik-Marcel Stebe (quarti di finale)
  Blaž Rola (semifinali)
  Gerald Melzer (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour Kenitra 2013
ATP Challenger Tour 2013